Theodosia o Feodosia – città della Crimea (in disputa tra Ucraina e Russia)
Theodosia – villaggio del Missouri (Stati Uniti)

Altre voci
Teodosia